Tělovýchovná jednota Sokol Určice je moravský fotbalový klub z obce Určice, který byl založen v roce 1932. V sezoně 2016/17 sestoupil z Přeboru Olomouckého kraje do I. A třídy Olomouckého kraje (6. nejvyšší soutěž).

Historické názvy 

Zdroj: 

 1932 – SK Určice (Sportovní klub Určice)
 1948 – TJ Sokol Určice (Tělovýchovná jednota Sokol Určice)

Soupiska 

Aktuální k datu: 8.11. 2019

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

TJ Sokol Určice „B“ 

TJ Sokol Určice „B“ je rezervním týmem Určic, který se je od sezony 2008/09 účastníkem Okresního přeboru Prostějovska (8. nejvyšší soutěž).

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2014/15 včetně se hraje v Prostějovském okrese tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 

 Oficiální klubové stránky

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1932
Určice